Kovačič/Kovačić ist ein Patronym von Kovač (Schmied).

Kovacic ist der Familienname folgender Personen:
 Antun Kovacic (* 1981), australischer Fußballspieler
 Ernst Kovacic (* 1943), österreichischer Geiger und Dirigent
 Tomaz Kovacic, slowenisch-österreichischer Opernsänger (Bariton)

Kovačič ist der Familienname folgender Personen:
 Andraž Kovačič (* 1985), slowenischer Fußballschiedsrichterassistent
 Boris Kovačič (* 1934), slowenischer Komponist und Musiker
 Boštjan Kovačič (* 1950), slowenischer Politiker
 Danijel Kovačič (* 1987), deutscher Eishockeyspieler
 Dieter Kovačič, (* 1973), österreichischer Musiker
 Dimitrij Kovačič (* 1954), slowenischer Politiker
 Fran Kovačič (1867–1939), slowenischer Theologe

 Jaroslav Kovačič (* 1984), slowenischer Triathlet
 Lojze Kovačič (1928–2004), slowenischer Schriftsteller und Pädagoge
 Nikolina Kovačič (* 1986), kroatische Volleyballspielerin
 Srečko Kovačič (* 1950), slowenischer Komponist und Musiker

Kovačić ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Goran Kovačić (1913–1943), kroatischer Schriftsteller
 Marin Kovačić (1943–2016), jugoslawischer Fußballspieler
 Mateo Kovačić (* 1994), kroatischer Fußballspieler
 Mijo Kovačić (* 1935), kroatischer Maler
 Slavko Kovačić (* 1950), jugoslawischer Fußballspieler und kroatischer Fußballtrainer
 Vladimir Kovačić (* 1950), jugoslawischer Fußballspieler
 Zdravko Kovačić (1925–2015), jugoslawischer Wasserballspieler

Kovačić bezeichnet zudem folgende Orte:
 Kovačić (Knin), ein Ort in der Gemeinde Knin in Kroatien
 Kovačić (Livno), ein Ort in der Gemeinde Livno in Bosnien und Herzegowina

Siehe auch:
 Kovacsics
 Kowatschitsch